

Geografia 
 Whitby – cittadina della contea del North Yorkshire in Inghilterra
 Whitby – città della regione di Durham in Canada

Persone 
 Audrey Whitby – attrice e comica statunitense
 Daniel Whitby – teologo e biblista britannico
 William Whitby – medico australiano